Schönker ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Schönker (1931–2019),  israelischer und polnischer Ingenieur und Schriftsteller, Zeuge des Holocaust
 Leon Schönker (1903–1965), polnischer Maler, Geschäftsmann und sozialer Aktivist